Щербинин — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Щербинина, Алла Борисовна (более известна под фамилией Савченко; род. 1934) — артистка балета и педагог, работавшая в Большом театре и Королевском балете Виннипега, хореограф драматического театра.
 Щербинина, Анна Андреевна (род. 1991) — российская биатлонистка.
 Щербинина, Кристина (род. 1999) — настоящее имя российской порноактрисы Лии Сильвер.
 Щербинина, Матрона Петровна (более известна как Матрона Петербургская; 1833—1911) — блаженная, странница.
 Щербинина, Светлана Ивановна (1930—2017) — советский и российский художник-монументалист; Народный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств.